Palurites jurassicus är en ringmaskart som beskrevs av Szaniawski och Imajima 1996. Palurites jurassicus ingår i släktet Palurites, klassen havsborstmaskar, fylumet ringmaskar och riket djur. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Havsborstmaskar
jurassicus